Bulldog Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bulldog Mesa (Arizona)
 Bulldog Mesa (New Mexico)